

Cinema 
 Sugar Baby – film del 1985 diretto da Percy Adlon
 Sugar – film del 2004 diretto da John Palmer
 Sugar - Il giovane campione (Sugar) – film del 2008 diretto da Anna Boden e Ryan Fleck
 Sugar – film del 2013

Geografia 
 Sugar Land – città degli Stati Uniti d'America, nella Contea di Fort Bend, Texas
 Sugar Loaf – giacimento di petrolio in acque profonde nell'oceano di fronte alle coste di San Paolo in Brasile

Informatica 
 Sugar Environment – desktop environment libero

Musica 
 Sugar Music (o, più semplicemente, Sugar) – etichetta discografica italiana
 Sugar – altro pseudonimo usato dal cantante italiano Zucchero
 Sugar – girl group bubblegum pop coreano
 Sugar – gruppo musicale visual kei giapponese
 Sugar – gruppo musicale alternative rock statunitense degli anni novanta
 Sugar – album di Stanley Turrentine del 1971
 Sugar – singolo dei System of a Down del 1999
 Sugar – singolo del rapper Flo Rida del 2009
 Sugar – singolo dei Maroon 5 del 2015
 Sugar – album di Robin Schulz del 2015
 Sugar – singolo di Robin Schulz del 2015, dall'album omonimo
 Sugar – singolo dei Brockhampton del 2019
 Sugar – singolo di Natalia Gordienko, che ha rappresentato la Moldavia all'Eurovision Song Contest 2021
 Sugar – singolo di Choi Young-jae del 2022

Personaggi 
 Sugar – personaggio della serie televisiva Burn Notice - Duro a morire
 Sugar – personaggio del manga e anime Lamù
 Sugar – personaggio del manga e anime One Piece

Persone 
 Filippo Sugar (1971) – dirigente d'azienda, editore e produttore discografico italiano
 Ladislao Sugar (1896-1981) – editore musicale e produttore discografico ungherese naturalizzato italiano
 Michael Sugar (...) – produttore cinematografico e produttore televisivo statunitense
 Paul Sugar (...) – sceneggiatore e regista ungherese
 Rebecca Sugar (1987) – animatrice e sceneggiatrice statunitense

Altri progetti